Brandes:
 Cwi Brandes (jako Zvi Brandes, 1917 – 1943), żydowski działacz ruchu oporu w czasie II wojny światowej
 David Brandes (ur. 1968), niemiecki muzyk, kompozytor i producent muzyczny
 Georg Brandes, jako Morris Cohen (1842 – 1927) – duński literat i filozof
 Robin Brandes, niemiecki DJ, producent muzyki klubowej

Zobacz też 
 Brandys
 Brandeis
 Brandis (ujednoznacznienie)